Тягнибок Андрій Ярославович — український політик, колишній депутат Верховної Ради.
 Тягнибок Олег Ярославович — український політик, голова політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода».
 Тягнибок Ярослав Васильович — український спортивний медик, спортсмен.
 о. Тягнибок (Королевич) Йосиф — священик УГКЦ.

Примітки 

 
Українські прізвища